Rackow ist der Familienname folgender Personen:

 August Rackow (1842–1925), Gründer der Rackow-Schule und einer der Begründer der Erwachsenenbildung
 Gianna Rackow (* 2000), deutsche Fußballspielerin
 Peter Rackow (* 1970), deutscher Jurist

Rackow ist der deutsche Name des Ortes:

 Rakowo (Borne Sulinowo), Teil der Landgemeinde Borne Sulinowo im ehemaligen Landkreis Neustettin in Polen

Siehe auch:
 Rakow